Peucedanum atacorense är en flockblommig växtart som beskrevs av Auguste Jean Baptiste Chevalier. Peucedanum atacorense ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
atacorense